L'Acclameur est un magazine de la presse écrite sur la culture sourde qui parait en France.

Édition 
L'Acclameur est un magazine trimestriel d'information générale sur la société, la politique, la culture, les actualités sur la communauté sourde avec des interviews des sourds.

Références

Annexes

Liens internes

Lien externe 
 

Presse écrite en France
Titre de presse créé en 2013
Presse trimestrielle en français
Magazine d'actualité
Presse d'information générale
Presse de la culture sourde